Аллувьони-Пьовера () — коммуна в провинции Алессандрия в регионе Пьемонт на севере Италии.

География 
Аллувьони-Пьовера граничит с коммунами Бассиньяна, Изола-Сант-Антонио, Монтекастелло, Сале и Ривароне.

Сама коммуна делится на фракции Аллувьони-Камбио и Пьовера.

История 
29 октября 2017 года был проведён референдум по поводу образования новой коммуны в результате соединения коммун Аллувьони-Камбио и Пьовера. Большинство проголосовало за слияние.

Коммуна образована 1 января 2018 года.

Примечания